Журба — траур.
 Журба — село в Житомирській області.

 Журба Андрій — військовий старшина Нової Січі, один із керівників Коліївщини.
 Журба Галина (1888-1979) — українська письменниця.
 Журба Гліб Олександрович — білоруський хокеїст.
 Журба Кузьма Тимофійович — український поет.
 Журба Олег Іванович — український історик, історіограф, джерелознавець, археограф, україніст, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
 Досенко-Журба Олександр Васильович — бандурист.
 Журба Сергій Миколайович — український футзаліст.

Українські прізвища